DAG steht als Abkürzung für:

 DAG (Zeitung), eine ehemalige niederländische Gratis-Tageszeitung
 Demented Are Go, eine Psychobilly-Band
 Deutsch-Akademische Gildenschaft, ein Korporationsverband aus Studentenverbindungen, siehe Deutsche Gildenschaft
 Deutsch-Arabische Gesellschaft, Verein für den Ausbau der deutsch-arabischen Freundschaft 
 Deutsch-Armenische Gesellschaft, Verein zur Förderung des Verständnisses zwischen Deutschen und Armeniern
 Deutsche Adipositas-Gesellschaft, Vereinigung von Wissenschaftlern und Experten zum Krankheitsbild der Adipositas
 Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, ehemalige Gewerkschaft, die 2001 in ver.di aufging
 Deutsche Ansiedlungsgesellschaft, ehemalige Gesellschaft zur Umsetzung landwirtschaftlicher Interessen 
 Deutsche Atlantische Gesellschaft, Verein, der zu Sicherheitspolitik und NATO informiert, Teil der Atlantic Treaty Association
 Deutsche Astronautische Gesellschaft, DDR-Vereinigung zur Erforschung und Nutzung des Weltraums
 1,2-Diacylglycerine, eine Second-Messenger-Stoffgruppe
 Digitaler Alarmgeber, ein Zusatzgerät zu einer Funkanlage, das Signale als digitale Datentelegramme ausgibt
 directed acyclic graph, siehe Graph (Graphentheorie) #Teilgraphen, Wege und Zyklen, ein Konstrukt der Mathematik
 Divisionsartilleriegruppe, in der Sowjetarmee eine temporäre Gruppe aus einer motorisierten Schützen- bzw. Panzerdivision
 Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft, Verband der österreichischen Landsmannschaften der Donauschwaben 
 Dynamit AG, Vorläufer der Dynamit Nobel AG, heute RUAG Ammotec, siehe Dynamit Nobel #Geschichte

Dag steht für:

 Dag, Hauptheld der drei Digedags, Protagonisten der in der DDR erschienenen Comiczeitschrift Mosaik
 Dag (Mondkrater), ein sehr kleiner Einschlagkrater auf der Mondvorderseite im Lacus Felicitatis nördlich des Kraters Yangel
 Dag (Mythologie), auch Dagr (altnordisch für „Tag“), in der nordischen Mythologie die Personifikation des Tages
 Dag (Vorname), ein skandinavischer Vorname
 Dag (Rajasthan), einen Ort im indischen Bundesstaat Rajasthan
 Dag (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie (2010–2015)
 DJ Dag (* 1960), eigentlich Dag Lerner, ein DJ im Bereich der Trance-Musik

Dağ steht für:

 Dağ, ein türkischer Personenname (mit Namensträgern)

Dąg steht für:

 Dąg, Dorf in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Dungen, Kreis Osterode, Ostpreußen 

dag steht als Abkürzung für:
 Daniel Glattauer, Kürzel des österreichischen Schriftstellers bei der Tageszeitung Der Standard
 Dekagramm, SI-konforme Maßeinheit für Masse, 1 Dekagramm = 10 Gramm (1 dag = 10 g), siehe Gramm #Im Wirtschaftsleben

dag steht für:
 Tag (asächs.: dag), kann verschiedene Zeitbegriffe bezeichnen, die auf ein grundlegendes Konzept zurückgehen, mit dem Menschen sich auf das empfundene Licht und die periodisch veränderte Beleuchtung ihrer Umgebung durch die Sonne beziehen

Siehe auch:
 DAG 400, Mondmeteorit Dar al-Gani 400 oder DAG 400
 DAGG

DAG